Almesloe steht für:

 Almesloe (Adelsgeschlecht)
 Franz Dominikus von Almesloe (1704–1760), Titularbischof von Cambysopolis und Weihbischof in Breslau